Аресо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Норте-де-Аралар. Занимает площадь 12 км². Население — 291 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры